Con te – brano musicale composto da Totò, presentato al Festival di Sanremo 1954
 Con te – EP di Alberto Fortis, pubblicato nel 2016
 Con te – singolo di Sergio Sylvestre, pubblicato nel 2017